David Chiossone – letterato, drammaturgo e medico italiano
 Edoardo Chiossone – incisore italiano
 Laura Chiossone – regista italiana
 Roberto David Pietri Chiossone – pilota motociclistico venezuelano